Phaestus (geslacht), geslacht van insekten
 Phaistos, archeologische site op Kreta